El Torneig de Kitzbühel 2022, oficialment conegut com a Generali Open 2022, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 30 de juliol de 2022 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022